Carlos Pellicer Cámara kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Carlos Pellicer Cámara, Jonuta, ort, Tabasco, 
 Carlos Pellicer Cámara, Tenosique, ort, Tabasco, 
 Carlos Pellicer Cámara, Comalcalco, ort, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar